Gamma může být:
 gama – třetí písmeno řecké abecedy
 Lancia Gamma – typ 830, automobil vyráběný firmou Lancia v letech 1976–1984
 Lancia Gamma 20HP – typ 55, vyráběný firmou Lancia v roce 1910
 Gamma (agentura) – pařížská umělecká agentura
 Gamma, pseudonym Gustava Jaroše (1867–1848), novináře, esejisty a spisovatele

Externí odkazy